Гран-при Хассана II 2017 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Марракеш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 10 по 16 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Федерико Дельбонис
 в парном разряде —  Максимо Гонсалес и  Гильермо Дуран

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Григор Димитров (№ 12 в мире на тот момент). Однако болгарин проиграл уже свой первый матч на турнире не стадии второго раунда чемпиону местного турнира 2013 года Томми Робредо. Прошлогодний победитель Федерико Дельбонис защищал свой титул однако не смог преодолеть первый раунд, проиграв местному теннисисту Реде эль-Амрани. Его прошлогодний соперник по финалу Борна Чорич и на этот раз доиграл до решающего матча и на этот раз сумел взять титул, переиграв № 3 посева Филиппа Кольшрайбера.

В парном розыгрыше турнира победу одержали Доминик Инглот и Мате Павич, которые в финале обыграли вторых номеров посева Марселя Гранольерса и Марка Лопеса. Прошлогодние чемпионы Максимо Гонсалес и Гильермо Дуран не защищали свой титул, однако Дуран принял участие в турнире в паре с Андресом Мольтени и дошёл до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Борна Чорич обыграл  Филиппа Кольшрайбера со счётом 5-7, 7-6(3), 7-5.
 Чорич выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Доминик Инглот /  Мате Павич обыграли  Марселя Гранольерса /  Марка Лопеса со счётом 6–4, 2–6, [11–9].
 Инглот выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2017

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Марокко
Теннис
Апрель 2017 года
2017